Фуэнтеармехиль ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 60,54 км². Население 237 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 19 км.

Покровителем города считается праведная Елисавета.

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории
Населённые пункты Сории